

Cinema 
Il sopravvissuto – film del 1916 diretto da Augusto Genina.
Il sopravvissuto (The Survivalist) – film del 1987 diretto da Sig Shore.

Letteratura 
Il sopravvissuto – romanzo di Antonio Scurati del 2005

Televisione 
Il sopravvissuto (Survivorman) – programma televisivo di Discovery Science

Pagine correlate
 Sopravvissuto - The Martian
 I sopravvissuti (disambigua)